Die Campionato Sammarinese di Calcio 2019/20 war die 35. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Sie begann am 20. September 2019, die letzten Partien fanden am 23. Februar 2020 statt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Saison zunächst ausgesetzt und am 16. Juni 2020 für beendet erklärt. Der nationale Fußballverband erklärte am 23. Juni 2020 den Tabellenführer SP Tre Fiori zum Meister. Zum Zeitpunkt des Abbruchs waren gut die Hälfte der Spiele in der zweiten Gruppenphase absolviert.

Tre Fiore nahm an der Vorrunde zur Champions League teil, während Tre Penne und La Fiorita an der Vorqualifikation an der Europa League teilnahmen. SS Folgore/Falciano als Zweiter der Gruppe 1 war von der UEFA gesperrt worden.

Modus 
Im Grunddurchgang spielten die Teams in zwei gleichberechtigten Gruppen zu acht bzw. sieben Teams. Jede Mannschaft traf dabei einmal auf die Teams der eigenen Gruppe. In der zweiten Gruppenphase traten die vier bestplatzierten Teams jeder Gruppe in der Gruppe 1 an, die restlichen in der Gruppe 2. In der zweiten Gruppenphase sollten alle Mannschaften zweimal gegeneinander antreten. Durch den Abbruch während der zweiten Gruppenphase waren auch die im Anschluss geplanten Playoffs hinfällig.

Da es in San-Marino nur eine Fußballliga gibt, entfällt sowohl der Auf- als auch der Abstieg von einzelnen Mannschaften. Daher nahmen dieselben Vereine wie in der Vorsaison teil. Die 15 Mannschaften wurden kurz vor Saisonbeginn in die beiden Gruppen gelost.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Zweite Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Weblinks 
 Saison auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20